Siebenmorgen ist der Name folgender Orte:

 Siebenmorgen (Breitscheid), Ortsteil der Gemeinde Breitscheid (Westerwald) im Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Siebenmorgen (Bergisch Gladbach), Ortschaft im Stadtteil Refrath in der Kreisstadt Bergisch Gladbach, Nordrhein-Westfalen

Siebenmorgen ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Siebenmorgen (1894–1978), deutscher Fotograf, Maler und Heimatforscher
 Harald Siebenmorgen (1949–2020), deutscher Kunsthistoriker
 Peter Siebenmorgen (* 1961), deutscher politischer Journalist